Briga (Valais)
Distrito de Briga
Briga Alta
Briga Novarese

Desambiguações de topônimos